Le Qatar Classic féminin 2006 est l'édition féminine 2006 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 11 au . 

La  mondiale et championne du monde Nicol David remporte le titre en battant Natalie Grinham et concédant en finale son seul jeu de la compétition.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2006

féminin 2006
Squash en 2006
Sport au Qatar en 2007
Sport en avril 2007